Rostov puede referirse a:

  Rostov, en el Óblast de Yaroslavl, Rusia.
  Rostov del Don, en el Óblast de Rostov, Rusia.
 Óblast de Rostov.
 FC Rostov. Club de fútbol.
 FK SKA Rostov del Don. Club de fútbol.